Мужская сборная России по водному поло
 Женская сборная России по водному поло